La prigione – film di Ingmar Bergman (1948)
 La prigione – film di Ferruccio Cerio (1944)
 La prigione – opera teatrale di Kenneth H. Brown, da cui fu tratto lo spettacolo The Brig del Living Theatre (1964)